Darmstadt steht für:

 Darmstadt, kreisfreie Großstadt in Hessen
 Darmstadt (Indiana), Kleinstadt im Vanderburgh County
 Darmstadt (Illinois), kleiner Ort im St. Clair County
 Darmstadtpass, ein Gebirgspass in der Ostantarktika
 (241418) Darmstadt, ein Asteroid des Hauptgürtels
 ein Schiff des Norddeutschen Lloyd, siehe Darmstadt (1890)

Darmstadt ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Darmstadt (1937–2014), deutsche Kunsthistorikerin
 Gerhart Darmstadt (* 1952), deutscher Cellist und Hochschullehrer
 Hans Darmstadt (* 1943), deutscher Kirchenmusiker, Komponist und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Regierungsbezirk Darmstadt
 Regierungsbezirk Darmstadt (Starkenburg)
 Kreis Darmstadt
 Landkreis Darmstadt-Dieburg
 SV Darmstadt 98